Distrito Casco Antiguo puede hacer referencia a: 

 el distrito Casco Antiguo de Sevilla;
 el distrito Casco Antiguo de Alcorcón.